Elephantaris bezeichnet folgende Titularbistümer der römisch-katholischen Kirche:
Elephantaris in Mauretania
Elephantaris in Proconsulari